Capullo puede referirse a: 

 El capullo, botón o yema; flor en la cual todavía no se han separado los pétalos.
 El capullo, envoltura de la pupa o crisálida en los insectos metamórficos.
 Capullo de Jerez, cantaor flamenco.
 Greg Capullo, dibujante de cómics.

Enlaces externos